4-й Чемпионат мира по футболу (по 7 человек) среди лиц с церебральным параличом прошёл в английском Бертоне с 13 по 28 июня 2015 года. Турнир является отборочным на XV Паралимпийские летние игры 2016 года. Четыре лучших по итогам турнира сборных примут участие в Паралимпиаде.

Стадион

Участники турнира

Сборные команды 
В финальном турнире приняли участие 15 команд. Среди них — всего 2 команды, которые когда-либо ранее завоёвывали звание чемпионов мира по футболу.

Составы команд

Матчи

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Матчи за 5-15 места

Итоговая классификация

Награды 
 Лучший игрок турнира:  Эдуард Рамонов 
 Лучший вратарь турнира:  Владислав Рарецкий 
 Приз Fair-play:  Россия

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница турнира на сайте КПИСРА

Квалификация на летние Паралимпийские игры 2016
2015 год в футболе